Jongen met haan (Jan Wolkers), beeld van Jan Wolkers in Amsterdam Nieuw-West
Jongen met haan (Ruth Brouwer), beeld van Ruth Brouwer in Amsterdam Nieuw-West